Пско́вский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на северо-западе Псковской области России.

Административный центр — город Псков, который в район не входит, образуя самостоятельное муниципальное образование «город Псков» со статусом городского округа.

География 
Площадь 3573 км². Район граничит на западе с Печорским районом, на юге — с Палкинским и Островским районами, на востоке — с Порховским и Струго-Красненским районами, на севере — с Гдовским районом Псковской области России, на северо-западе и западе — с Эстонией, через Тёплое озеро — с уездом Пылвамаа (волостью Ряпина) и через Псковское озеро — с уездом Вырумаа (волостью Сетомаа).

Основные реки — Великая, Пскова.

История 
Район образован 1 августа 1927 года.

В 1927—1958 годах, наряду с Псковским, существовали Серёдкинский и Славковский районы, разделённые в 1958 году между Псковским и Гдовским; Карамышевским и Порховским районами соответственно. В 1927—1931 и 1935—1963 годах существовал также Карамышевский район, упразднённый в 1963 году в пользу Псковского и частично Порховского районов.

22 ноября 1961 года к Псковскому району была присоединена часть территории упразднённого Палкинского района, восстановленного 30 декабря 1966 года в прежних границах.

Население 

По состоянию на 1 января  года численность населения района (исключительно сельского) составляет  жителей, по данным переписи населения 2010 года — 34323 человека.

По переписи 2002 года на территории района было расположено 625 сельских населённых пунктов, из которых в 61 деревне население отсутствовало, в 275 деревнях жило от 1 до 10 жителей, в 202 — от 11 до 50 жителей, в 37 — от 51 до 100 жителей, в 16 — от 100 до 200 жителей, в 21 — от 200 до 500 жителей, в 7 — от 500 до 1000 жителей, в 1 — от 1000 до 2000 жителей, в 4 — от 2000 до 3000 жителей, в 1 — в селе Серёдка — от 3000 до 4000 жителей.

По переписи 2010 года на территории района было расположено 627 сельских населённых пунктов, из которых в 101 деревне население отсутствовало, в 293 деревнях жило от 1 до 10 жителей, в 159 — от 11 до 50 жителей, в 26 — от 51 до 100 жителей, в 18 — от 100 до 200 жителей, в 17 — от 200 до 500 жителей, в 7 — от 500 до 1000 жителей, в 1 — от 1000 до 2000 жителей, в 3 — от 2000 до 3000 жителей, в 2 — в селе Серёдка и деревне Родина (включая псковский городской микрорайон «Родина») — от 3000 до 4000 жителей.

На данный момент в район входят 626 населённых пунктов:

Муниципально-территориальное устройство 

В состав Псковского района входят 10 муниципальных образований со статусом сельского поселения (волостей), а также 1 межселенная территория:

История административного устройства 
С 1986 до 1995 года район включал 19 сельсоветов. В 1995 году все сельсоветы Псковского района были преобразованы в одноимённые волости.

C 1995 до 2005 года всего было 19 волостей:
Волости Псковского района на 2002 год

С 1 января 2006 г. район включал 17 муниципальных образований со статусом сельского поселения (волостей) и одну межселенную территорию, с 1 января 2010 г. — 11 сельских поселений и одну межселенную территорию, с 31 декабря 2010 года — 10 сельских поселений (волостей) и одну межселенную территорию.

В 2005 году была упразднена Залитская волость, разделённая между Верхолинской волостью и межселенной территорией Талабских (Залитских) островов, а упразднённая Теребищенская волость была включена в Серёдкинскую волость.

Волости (сельские поселения) на 2006 год

На референдуме 1 марта 2009 года было поддержано объединение Серёдкинской, Верхолинской и Гверздонской волостей, а также Карамышевской, Большезагорской, Выставской, Задорожской и Осиновичской волостей. Законом Псковской области от 5 ноября 2009 года Верхолинская и Гверздонская волости были упразднены и включены в Серёдкинскую волость, также были упразднены Большезагорская, Выставская (д. Быстрецово), Задорожская (д. Лопатово) и Осиновичская волости, включённые в Карамышевскую волость. Соответствующие изменения вступили в действие 1 января 2010 года.

Таким образом, к январю 2010 года число сельских поселений сократилось с 17 до 11 волостей. Из-за низкой явки на референдуме 1 марта 2009 года не состоялось объединение Завеличенской (д. Родина), Логозовской (д. Неёлово-2) и Тямшанской (д. Тямша) волостей.

Законом Псковской области от 31 марта 2010 года была упразднена Москвинская волость, включённая в состав Краснопрудской волости с центром в деревне Кирово. Окончательное упразднение и объединение волостей было осуществлено Законом Псковской области от 31 декабря 2010 года.

Таким образом, к январю 2011 года число сельских поселений сократилось с 11 до 10 волостей.

Волости (сельские поселения) на 2011 год:

Экономика

Сельхозпредприятия 
 ЗАО «Агрофирма „Победа“»;
 ЗАО «Птицефабрика „Псковская“»;
 ООО «ПсковАгроИнвест»
 СПК «колхоз „Передовик“»

Промышленные предприятия 
Объём отгруженных товаров собственного производства, в обрабатывающих производствах 2007 года составил 0,65 млрд руб.

 ЗАО «Завод ЖБИ-1» (производство строительных материалов);
 ГП «Учреждение ЯЛ-61/4» (машиностроение и металлообработка);
 ЗАО «Псковэнергоремонт» (производство электрических машин и электрооборудования);
 ООО «ЕРТ» и ООО «Торекс» (торфопереработка);
 ООО «РусЛатДом» (добыча полезных ископаемых);
 ОАО «Псковагропромсервис» (ремонт сельскохозяйственной техники);
 ООО «Спецтранском» (вывоз и сортировка бытовых отходов);
 ООО «Услуга сервис» (оказание бытовых услуг).

Предприятия торговли 
 Псковское Райпо (33 % в структуре общего товарооборота района).

Транспорт 

Через район проходят железнодорожные и автомобильные трассы федерального и областного значения, связывающие Прибалтику с Россией и Северо-Запад России с Белоруссией и Украиной.

Достопримечательности 

Спасо-Елеазаров монастырь (1425 г.(?)- нач. XX в.) — Серёдкинская волость, д. Елизарово. Основан в 1425 г.(?) постриженником Снетогорского монастыря, крестьянином д. Виделебье Ефросином (до пострижения Елеазаром), который похоронен 15.05.1481 г. в основанном им церкви Трёх Святителей (1447 г.). Канонизирован как общерусский святой на Соборе 1551 г. в Москве. В начале 16 в. здесь, возможно, был переписан мусин-пушкинский список «Слова о полку Игореве» и сформулирована основная политическая доктрина Московской Руси — «Москва — третий Рим». Центр псковского лето- и иконописания.

Примечание: Архитектурный ансамбль сохранил собор Трёх Святителей XVI — нач. XIX вв., Братский корпус 1904 г., остатки каменной ограды. Детский спортивный лагерь, жильё.

Ансамбль Крыпецкого монастыря (XVI—XIX вв.) — Торошинская волость, в 7 км к северо-западу от д. Крипецкое-1. Крыпецкий Иоанно-Богословский монастырь основан на острове в болотистой местности Саввой Крыпецким (1485 г.). В 1487 г. получил грамоту от Псковского веча на землю. От древнего ансамбля сохранился соборный храм Иоанна Богослова (XVI в.) — четырёхстолпный, одноглавый, на высоком подклете, с пределами Саввы Крыпецкого и Саввы Сербского, где покоятся останки основателя. Трапезный корпус (в руинах) в связи со столпным храмом Успения Божьей Матери и Иоанна Лествичника (в XVIII и XIX вв. надстроен двумя ярусами звона). Материал — известняковая плита. Действующий (восстановлен в 1991 г.). Реставрация.

Примечание: на территории Крыпецкого монастыря — копанное Святое озеро с системой мелиоративных каналов; дорога-кладь через болото (XV в.). В обители монашествовали А. Л. Ордин-Нащокин, дипломат, политический деятель XVII в.; преподобный Нил Столбенский и др.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы (1461—1462 гг.; росписи 1465 г.) — Филиал Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника — д. Мелётово, Карамышевская волость. Церковь построена в 1461—1465 годах. В надписи над западным порталом сказано, что заказчиком церкви был посадник Я. И. Кротов. В 1465 году храм по повелению псковских посадников Я. И. Кротова и З. Пучкова расписан фресками. С 1912 года началось изучение церковных фресок. В 1958—1968 годах в церкви проведены реставрационные работы: укреплены стены и перекрытия, восстановлена 32-скатная кровля. Колокольня с пристройками XVIII—XIX веков разобрана. Авторы проекта реставрации — Н. С. Рахманина и М. И. Семёнов. Расчистку и реставрацию фресок произвела Е. Д. Брягина. Церковь не действующая, объект музейного показа. В настоящее время — селение Мелётово Псковского района.

Церковь Ильи Пророка, погост Выбуты (XV в.) — Тямшанская волость, д. Выбуты. К четверику древней маленькой церкви позднее пристроены притвор, придел, звонница (сохранились четверик и отдельно стоящая звонница). Четверик четырёхстолпный, одноапсидный, с полуцилиндрическими сводами и световым барабаном. В интерьере обилие голосников. Памятник псковского зодчества. Восстановлено богослужение по праздникам.
         
Примечание: д. Выбуты, по легенде, являются родиной княгини Ольги. Письменных источников о времени строительства церкви не найдено, но первое упоминание о церкви на родине святой Ольги Российской относится к 1585—1587 гг. Реставрация церкви осуществлена в 1955—1957 гг. по проекту архитектора В. П. Смирнова.

Памятный крест — Тямшанская волость, д. Выбуты. Памятный крест (историческое, памятное место) установлен на пирамиде из камней на месте Ольгинской часовни кон. 19 в. и поклонного Ольгинского камня (взорваны).

Церковь Петра и Павла — межселенная территория Залитских островов, д. Остров им. Белова (остров Верхний). Архитектурный, культовый памятник, XVI—XIX вв. Храм бывшего Верхнеостровского монастыря, упразднённого в 1764 г. В 1703 г. сожжён шведами в период Северной войны. Сохранился бесстолпный, одноапсидный четверик и вход в подцерковье из алтаря. Притвор, шатровая колокольня и алтарь перестроены в 1862 г. Найдена гротовая церковь. Ведутся службы, полностью восстановлен один предел, два предела находятся в процессе реставрации. Материал — известняковая плита, кирпич.
         
Примечание: Основатель монастыря преподобный Досифей, святой (около 1470 г.). В 1621—1764 гг. приписан к Псковско-Печорскому монастырю. Первое описание 1682 г.

Еловая и сосновая рощи — межселенная территория Залитских островов, д. Остров им. Белова (остров Верхний). Природный, ботанический памятник — природно-архитектурный комплекс, 1/3 острова занимают уникальные еловая и сосновая рощи. Имеет историческое, научное и рекреационное значение. Имеется озеро — Богочово озерко. Природного происхождения, когда прибывает на Псковском озере

Церковь Николы — межселенная территория Залитских островов, д. Остров-Залит (остров Талабск). Архитектурный, культовый памятник, 1792 г. Четверик одноапсидный, одноглавый, бесстолпный. К нему примыкает трапезная и четырёхъярусная колокольня Одигитрии Смоленской и притвор. Материал — известковая плита. Действующая.

Примечание: Построена на о. Талабск (совр. д. Остров-Залит), по преданию, на месте сгоревшей деревянной церкви (сохранились убранство, росписи придела, барочные царские врата, главный храм не использовался до сер. 1990 г.)

Церковь Георгия — Логозовская волость, д. Камно. Церковь погоста Камно упоминается в актах XV века. После перестройки конца XVIII—XIX вв. сохранился основной четверик крестово-купольного храма и боковые аспиды с традиционными псковскими нишами в интерьере. Центральная аспида, западный притвор с рухлядной, двухъярусная колокольня и барочная глава с барабаном возведены в ходе перестройки. Придел преподобного Никандра Псковского (южный) восстановлен после Великой Отечественной войны. Реконструирован интерьер (разобраны столпы). К югу от храма одноглавая, квадратная в плане часовня-усыпальница в неорусском стиле (начало XX века ?). Вокруг кладбище в каменной ограде. Материал — известняковая плита; оштукатурен. Действующая.
         
Примечание: Церковь выстроена на возвышенной площадке бывшего городища над р. Каменка и играет доминантную роль в панораме. Храм связан с именем псковского святого Никандра. Рядом с церковью имеется святой источник Георгия Победоносца с оборудованной купальней. На церковном кладбище расположена могила поэта А. Н. Яхонтова. Характерный представитель некрасовского направления в литературе, поэт провёл детские годы в родовом имении Камно. Сюда в 1825 году приезжал из Михайловского А. С. Пушкин. Также, рядом сохранились остатки фундамента барского дома и фрагменты старого парка.

Церковь Святого Николая — Карамышевская волость, д. Виделебье. Главный храм XVI века. Одноглавый, крестово-купольный, четырёхстолпный. Традиционный псковский декор. В южной палатке на хорах сохранилась очень редкая придельная церковь во имя Никандра и Ефросина (Псковских). Сохранилась также алтарная преграда. В1758 г. пристроен северный придел Покрова Богородицы, в 1903 г. южный казанский придел в технике валунно-кирпичной кладки. Отдельно стоящая надвратная пятиярусная колокольня (1827—1837 гг.) в кладбищенской ограде. Действующая.

Примечание: Виделебье — родина св. Ефросина Псковского, основателя Спасо-Елизаровского монастыря, и св. Никандра пустынножителя, основателя Свято-Благовещенской Никандровой пустыни.

Церковь покрова Богородицы — Москвинская волость, погост Знахлицы (совр. д. Болотово). XV век. Трёхапасидная, одноглавая. Четырёхстолпная. Барабан на повышенных подпружных арках. Пристроены южный придел Преображения. Каменный притвор. Новая колокольня. Материал — известняковая плита. Кирпич. Действующая.
         
Примечание: Впервые упоминается в Псковских писцовых и оброчных бумагах в 1585—1587 гг. (погост Знахлица).

Церковь Рождества христова — Серёдкинская волость, д. Красиковщина. Конец XVIII века. Одноапсидный, двухстолпный, крестообразный в плане храм с восьмигранным барабаном и гипертрофированной луковичной главой. С 3-двухъярусная колокольня. Материал — известняковая плита; оштукатуренная. Действующая.

Никольская церковь — Логозовская волость, д. Устье. Архитектурно-культовый памятник. XV век. Четырёхстолпный, трёхапсидный храм с повышенными подпружными арками. Восьмискатная кровля четверика с тесовыми покрытиями, глава покрыта лемехом (реставрация 1956—1961 гг.). Имеет притвор с папертями и остатками звонницы. На западной стене четверика в притворе три закладных креста 15 в. Материал — известняковая плита.

Примечание: Первое упоминание в летописи 1472 г. Первое описание — 1764 г. Находятся на левом берегу р. Великой, в её устье (на искусственной насыпи). Автор проекта реставрации — Б. С. Скобельцын.

Церковь Матфея — Писковичская волость, д. Писковичи. Архитектурно-культовый памятник. Начало XVIII века. Церковь типа «восьмерик на четверике», с пятиугольной аспидной и притвором. Общее решение в русском стиле. Четверик бесстолпный, восьмерик на тромпах и уступчатых консолях. Перекрытие — сомкнутый восьмигранный свод. Материал — известняковая плита.
         
Примечание: Первое описание — 1794 г. Надстроена каменная колокольня в 1874 г., новый придел Михаила — в 1907—1908 гг.

Церковь Покровская — Серёдкинская волость, д. Боровик. Архитектурно-культовый памятник, 1897 г. Деревянный одноапсидный, бесстолпный храм на валунном фундаменте. С запада примыкает пониженный объём трапезной и притвора с двухъярусной шатровой колокольней. Стиль — русский. При церкви кладбище.

Примечание: Построена крестьянином д. Боровик Г. А. Ануфрием.

Церковь Михаила Архангела — Серёдкинская волость, д. Мельницы
1868 г. Бесстолпный, крестово-купольный, трёхапсидный храм с восьмигранным барабаном и куполом, крестовый в плане. Имеется шатровая колокольня. Материал — кирпич, оштукатурена.
         
Примечание: Построена на средства прихожан на месте деревянной церкви. Действующая.
         
Место рождения Владимира Святославича, крестителя Руси — Ядровская волость, д. Будник. 2 пол. X—XVIII вв. Легендарный Будник, или Будитин, где во 2 пол. X века родился и провёл детские годы будущий великий князь Киевский, креститель Руси Владимир Святославович. Археологическая разведка подтвердила наличие находок того времени и культового камня. В XVIII веке имение Г. Р. Державина.

Примечание: Сохранился поклонный камень на историческом месте (по свидетельству археолога А. А. Александрова).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Псковского района
 Сайт районной администрации
 
 Карты Псковского района
 Монастыри и святые источники Псковской области